Muziek
 Zanger Rinus, artiestennaam van Rinus Dijkstra (1969), zanger uit Drachten
 Rinus in het kleinkunstduo Pé Daalemmer & Rooie Rinus uit Groningen, artiestennaam van Frank den Hollander (1957)

Andere voornamen
 Rinus Bennaars (1931), Nederlands voetballer
 Rinus Broos (1900-1995), Nederlands vakbondsman en KVP-politicus
 Rinus Duin (1918-1996), Nederlands aquarellist, schilder, en tekenaar
 Rinus Everaers (1946), Nederlands VVD-politicus
 Rinus Ferdinandusse (1931-2022), Nederlands schrijver van misdaadromans en hoofdredacteur van Vrij Nederland
 Rinus Formannoy (1926/27-2008), Nederlands voetballer
 Rinus Gerritsen (1946), Nederlands multi-instrumentalist en als bassist lid van de Golden Earring
 Rinus Gosens (1920-2008), Nederlands voetballer en trainer
 Rinus Houtman (1942), Nederlands biochemicus en SGP-politicus
 Rinus Israël (1942), Nederlands voetballer en trainer
 Rinus Meijer (1917-1985), Nederlands beeldhouwer
 Rinus Michels (1928-2005), Nederlands voetballer en trainer
 Rinus Michels (politicus) (1954), Nederlands CDA-politicus
 Rinus Paul (1941), Nederlands wielrenner
 Rinus Peijnenburg (1928-1979), Nederlands KVP-politicus
 Rinus Schaap (1922), Nederlands voetballer
 Rinus Spoor (1941), Nederlands televisieregisseur
 Rinus Terlouw (1922-1992), Nederlands voetballer
 Rinus Van de Velde (1983), Vlaams kunstenaar 
 Rinus Vreugdenhil (1951), Nederlands bassist van de metalband Picture
 Rinus Wehrmann (1951), Nederlands soldaat en haardrachtactivist
 Rinus de Vries (1916-2006), Nederlands voetballer
 Rinus van Blankers (1958), Nederlands golfer
 Rinus van Galen, alias Martin Gale (1930-1989), Nederlands musicus en componist
 Rinus van Rekum (1884-1955), Nederlands Olympisch touwtrekker
 Rinus van Schendelen (1944), Nederlands politicoloog
 Rinus van den Berge (1900-1972), Nederlands Olympisch atleet
 Rinus van den Bosch (1938-1996), Nederlands beeldend kunstenaar

Overig
 Rinus Michels Award, voetbalprijs, genoemd naar de voetballer Rinus Michels